Karayusuflu kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qarayusifli, ort, Bärdä,

Turkiet 

 Karayusuflu (ort i Turkiet), Konya, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar